Sezon (2013/2014) był pierwszą edycją Scottish Premiership i 118. najwyższej klasy rozgrywkowej w Szkocji. Sezon rozpoczął się 2 sierpnia 2013, a zakończył się 11 maja 2014. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w lidze szkockiej po rozegraniu 33 kolejek, liga została podzielona na dwie części - spadkową i mistrzowska. Każda z drużyn w danej grupie zagrała mecze z pozostałą piątką drużyn ze swojej części ligi. Tytuł obroniła drużyna Celtic F.C. dla którego był to 45. tytuł w historii.

Drużyny
W sezonie 2013/2014 wystąpiło 11 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu oraz mistrz Scottish Football League First Division sezonu 2012/2013.

Tabela

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Wyniki spotkań

Mecze 1-22

Mecze 23-33

Mecze 34–38
Po 33 meczach nastąpił podział na dwie grupy: mistrzowską i spadkową. W obu grupach każdy z zespołów rozgrywał po 5 spotkań, które zaliczane były do tabeli ligowej sprzed podziału. Zespoły grające w grupie mistrzowskiej były klasyfikowane na koniec sezonu na pozycjach 1-6, a zespoły grupy spadkowej na miejscach 7-12 niezależnie od liczby punktów zdobytych w sezonie.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Baraże o Scottish Premiership
Po raz pierwszy od sezonu 1996/1997 w lidze szkockiej rozgrywano baraże o udział w kolejnym sezonie rozgrywek. W barażach brały udział 4 zespoły (3 drużyny, które zajęły miejsca 2-4 w rozgrywkach niższej ligi oraz przedostatnia drużyna Scottish Premiership). Baraże podzielono na trzy stopnie - w pierwszym dwumeczu mierzyły się ze sobą drużyny, które zajęły 3. i 4. miejsce w rozgrywkach Scotish First Division, następnie zwycięzca tego dwumeczu rywalizował z drużyną, która zajęła 2. miejsce w tych rozgrywkach, a dopiero zwycięzca tego dwumeczu miał prawo zagrać z drużyną Hibernian o miejsce w Scottish Premiership w przyszłym sezonie. Ostatecznie zwycięsko z tych baraży wyszła drużyna Hamilton Academical, która wywalczyła prawo gry w Scottish Premiership 2014/2015.

Ćwierćfinał

Pierwszy mecz

Rewanż

Półfinał

Pierwszy mecz

Rewanż

Finał

Pierwszy mecz

Rewanż

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
2013 w Szkocji
2014 w Szkocji